HMS „Adder” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy:
 HMS „Adder” – 8-działowa galera z lat 80. XVIII wieku
 HMS „Adder” – 12-działowa kanonierka z końca XVIII wieku
 HMS „Adder” – 12-działowy bryg z początku XIX wieku
 HMS „Adder” – 12-działowy bryg z początku XIX wieku
 HMS „Adder” – żaglowiec z początku XIX wieku HMS „Seagull”, od 1817 roku nosił nazwę HMS „Adder”
 HMS „Adder” – statek pocztowy „Crocodile” z lat 20. XIX wieku, od 1837 roku wcielony do Royal Navy pod nazwą HMS „Adder”
 HMS „Adder” – tender z początku XX wieku, od 1919 roku nosił nazwę HMS „Attentive”

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów